Puchar Ligi Irlandzkiej (, ) – cykliczne piłkarskie rozgrywki pucharowe w Irlandii, utworzone w 1973 r. na podobieństwo Pucharu Irlandii, w których mogą uczestniczyć wyłącznie irlandzkie drużyny klubów Premier Division i First Division. Organizatorem zmagań jest Irlandzki Związek Piłki Nożnej i League of Ireland.

Historia 
W sezonie 1973/74 startowały pierwsze oficjalne rozgrywki o Puchar Ligi Irlandzkiej, zastępując League of Ireland Shield i Dublin City Cup. Pierwszy finał rozegrano 25 października 1973 roku. W tym meczu Waterford United pokonał 2:1 Finn Harps Ballybofey. W sezonach 1975/76, 1977/78, 1980/81 oraz w latach 1993-2002 finały składały się z dwóch meczów.

Rozgrywki nie odbyły się w 2020 i 2021 roku z powodu opóźnień i ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19.

Nazwy sponsorskie:
 1975–1979: Bass League Cup
 1979–1986: ?
 1986–1990: Opel League Cup
 1990–1996: Bord Gáis League Cup
 1996–1999: Harp Lager League Cup
 1999–2008: Eircom League Cup 
 od 2009: EA Sports Cup

Format 
W turnieju występują kluby z Premier Division oraz First Division, również w niektórych sezonach uczestniczyły kluby spoza League of Ireland. Organizowano jeden lub dwa mecze na boisku jednej z walczących drużyn. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadzana jest dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcy, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych. Turniej rozgrywany jest systemem jesień - wiosna. Na początku zespoły są podzielone na grupy, z których zwycięzca kwalifikuje się do 1/4 finału. Zwycięzca Pucharu Ligi nie otrzymywał prawo do gry w Lidze Europy UEFA.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Puchar Ligi Irlandzkiej na podium oficjalnie stawało w sumie 20 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Derry City, który zdobył trofeum 11 razy.

Stan na 20.03.2023

Zobacz też 
 League of Ireland Premier Division
 Puchar Irlandii

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Irlandzkiego Związku Piłki Nożnej 
 Lista finałów na stronie RSSSF 
 

Irlandia
Rozgrywki piłkarskie w Irlandii